Orde van Sint-Joris (Bourgondië)
Orde van Sint-Joris (Hannover)
Orde van Sint-Joris (Hongarije)

Zie ook
Orden van Sint-George